Rájec kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Rájec (okres Šumperk)
 Rájec-Jestřebí (okres Blansko)